Die Auszeichnung Kärntner Eishockey Superstar des Jahres ist eine jährlich verliehene Ehrung für den beliebtesten Eishockeyspieler aus den Kärntner Vereinen EC KAC und EC VSV der Österreichischen Eishockey-Liga. Die Wahl wird von Fans bzw. Hörern und Hörerinnen des Eishockeymagazins von Radio Kärnten entschieden. Die Ehrung erfolgt durch den Landeshauptmann im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung.

Träger der Auszeichnung

Trivia 
Neben einem Pokal und einer Tracht, erhält der Gewinner auch ein wertvolles Gemälde des Künstlers Bernd Svetnik.

Weblinks 
Eishockey Superstar des Jahres 2004-2016 
Eishockey Superstar des Jahres 1982-2003

Einzelnachweise 

Sportliche Auszeichnung (Eishockey)
Sport (Kärnten)